ISO 7091 er en ISO standard for en skive.

En skive ISO 7091 er en af de mest brugte skiver indenfor befæstelse området.

Kilde 
 http://bolte.dk/skiver-iso-7091

7091